Chinese hockeyploeg (mannen)
 Chinese hockeyploeg (vrouwen)